Стамбульская футбольная лига 1928/1929 () — 25-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 21 сентября 1928 года и закончился 31 мая 1929 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1928/29
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1928 году
Спорт в Турции в 1929 году